Хабаз — село в Зольском районе Кабардино-Балкарии.

Образует муниципальное образование сельское поселение Хабаз как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Селение Хабаз расположен в центральной части Зольского района, на левом берегу реки Малка. Находится в 30 км к югу от районного центра — посёлка Залукокоаже, и в 75 км к западу от Нальчика.

Площадь сельского поселения составляет — 96 км2. Более 95 % из них приходятся на сельскохозяйственные угодья, сенокосы и горные пастбища.

Граничит с землями населённых пунктов Каменномостское на востоке и Кичмалка на севере. Селение окружен альпийскими и субальпийскими лугами.

Населённый пункт расположен в горной зоне республики. Рельеф представляет собой в основном горные гряды и хребты. Селение располагается в низменной части долины реки Малка. Средние высоты составляют 1 255 метров над уровнем моря, абсолютные высоты превышают отметки в 2 500 метров. Высшей точкой сельского поселения является гора Уллу-Лахран. Через населённый пункт проходят дороги, ведущие на северный склон горы Эльбрус и водопады южной части Зольского района.

Гидрографическая сеть представлена рекой Малка и её притоками в пределах сельского поселения.

Климат умеренный. Лето теплое со средними температурами воздуха около +25°С. Зимы холодные со средними температурами января около −7°С. Среднегодовое количество осадков составляет 550 мм. Ранней весной дуют сильные ветры, спускающиеся с северного склона Эльбруса.

История 
С 1855 года по 1888 год на территории современного селения Хабаз существовал аул Жунуса Жерештиева (Джерештиева). Современное селение Хабаз, было образовано в результате проекта по обустройству безземельных балкарцев Урусбиевского общества и переселения их в аул Жерештиева. В соответствии с ним, в 1888 году состоялся отвод участка количеством в 1300 десятин на 100 дворов при реке Малка, для образования поселка для безземельных крестьян.

Количество первых поселенцев составило 30 семей. В 1903 году в селе уже насчитывалось 53 двора.

До 1914 года село находилось в административно-территориальном подчинении села Кармово. С того же года является отдельным территориальным образованием.

В 1944 году в результате депортации балкарцев в Среднюю Азию, село было переименовано в Верхнюю Малку и было фактически заброшено. Вновь заселено в 1957 году, когда балкарцы были реабилитированы Верховным Советом СССР и получили разрешение вернуться на родину.

В 1958 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР, селение Верхняя Малка было обратно переименовано в Хабаз

Население 

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Местное самоуправление 
Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Глава сельского поселения — Тюбеева Марина Магомедовна.
 Администрация сельского поселения Хабаз — состоит из 6 человек.
 Совет местного самоуправления сельского поселения Хабаз — состоит из 10 депутатов.

Образование 
 Средняя школа № 1 — ул. Советская, 8
 Детский сад № 1

Здравоохранение 
 Участковая больница

Культура 
 Дом Культуры

Ислам 
 Сельская мечеть

Экономика 
Основу экономики сельского поселения составляют животноводство и огородничество. Наиболее развитыми отраслями являются разведение овец и крупного рогатого скота, а также выращивания картофеля, овса и силосных культур кукурузы.

Улицы 
Улицы

Переулки

Ссылки 
 Сельское поселение Хабаз
 Коды ОКАТО и ОКТМО — Кичмалка

Примечания 

Населённые пункты Зольского района
Муниципальные образования Зольского района
Сельские поселения Кабардино-Балкарии